Il singolare del torneo di tennis Bell Challenge 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Brenda Schultz che ha battuto in finale Dominique Monami 7–6, 6–2.

Teste di serie 

 Brenda Schultz (campionessa)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Lisa Raymond (secondo turno)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)

 Angélica Gavaldón (primo turno)
 Julie Halard-Decugis (quarti di finale)
 Inés Gorrochategui (secondo turno)
 Sandrine Testud (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 1995